У́лица По́стышева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названных в честь П.П.Постышева.

Россия 
 Улица Постышева — улица в Биробиджане.
 Улица Постышева — улица в Иванове.
 Улица Постышева — улица в Липецке (Дачный).
 Улица Постышева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Постышева — улица в Усть-Куте.
 Улица Постышева — улица в Челябинске.
 Бульвар Постышева — улица в Иркутске.

Украина 

 Улица Постышева — бывшее название улицы Ивана Паторжинского в Бахмуте.
 Улица Постышева — бывшее название улицы Академика Вернадского в Виннице.
 Улица Постышева — бывшее название улицы Александра Серебрякова  в Днепре.
 Улица Постышева — улица в Донецке.
 Улица Постышева — бывшее название улицы Северина Наливайко в Житомире.
 Улица Постышева — бывшее название Малой Житомирской улицы в Киеве.
 Улица Постышева — бывшее название улицы Вадима Гурова в Кривом Роге.
 Улица Постышева — бывшее название Ботанической улицы в Лубнах.
 Улица Постышева — бывшее название Лыбедской улицы в Ржищеве.
 Улица Постышева — бывшее название улицы Коваленко в Ромнах.
 Улица Постышева — бывшее название улицы Ярослава Мудрого в Умани.
 Улица Постышева — бывшее название улицы Дмитрия Багалия в Хмельницком.
 Улица Постышева — бывшее название Праславянской улицы в Черкассах.

Казахстан 
 Улица Постышева — улица в Алма-Ате.